Cẩm Châu (Thanh Hóa)
 Cẩm Châu (Quảng Nam)